Vosgien, Vosgienne en tant que substantif désigne un habitant du département des Vosges ou du Massif des Vosges ;
 Vosgien, Vosgienne, en tant qu'adjectif désigne tout ce qui a trait au département des Vosges ou au Massif des Vosges ;
 Vosgien, un patronyme français de l'est de la France, de Lorraine et en particulier des Vosges.

Vosgien peut également faire référence à :

Langue 
 Le vosgien, un dialecte parlé par les paysans dans les vallées rurales des Hautes-Vosges jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale, aujourd'hui en voie de disparition, selon l'Unesco. C'est une sous-famille du Lorrain, langue romane.

Géographie physique 
 Le Massif vosgien, un massif montagneux de type hercynien situé au nord-est de la France, qui s'étend sur une partie de la Lorraine et de l'Alsace
 La Plaine sous-vosgienne, une zone géographique des Vosges allant du Blâmontois et la région de Baccarat au nord-est, en passant par la région d’Épinal jusqu’au Vitellois à l'ouest ;
 La Dépression sous-vosgienne, une zone géographique située au nord de la Haute-Saône au sud du Massif des Vosges ;
 Le Seuil morvano-vosgien, un seuil géographique de France métropolitaine situé entre le Morvan et le Massif des Vosges qui sépare le Bassin parisien et le Bassin du Sud-est.

Géographie politique 
 La Communauté de communes du Piémont Vosgien, une communauté de 17 communes françaises située à l'extrême sud-est du département de Meurthe-et-Moselle et de la région Lorraine, adossée aux premiers contreforts ouest du massif vosgien
 La Communauté de communes du Pays Sous Vosgien est une communauté de 14 communes françaises située à l'extrême nord du département du Territoire de Belfort et de la région Bourgogne-Franche-Comté, adossée aux premiers contreforts sud du massif vosgien.
 La Communauté de communes du Pays de la Saône Vosgienne, une communauté de 19  communes françaises située au sud-ouest du département des Vosges en Lorraine.

Patronyme 

 Donat Vosgien (mort en 1800), homme politique français ;

Pseudonyme 

 François-Léopold Vosgien, ou l'Abbé vosgien, chanoine de Vaucouleurs qui assista Jean-Baptiste Ladvocat pour la rédaction de son Dictionnaire géographique portatif ou Description de tous les royaumes, provinces, villes... des quatre parties du monde en 1747. Une hypothèse veut que ce nom soit un pseudonyme que s'est donné Jean-Baptiste Ladvocat.

Sciences 
 Le Gymnase vosgien, une association culturelle et scientifique créée en 1490 à Saint-Dié-des-Vosges dédiée à la propagation des travaux scientifiques, de la géographie à la musique en passant par la géométrie. C'est au sein de cette société ecclésiastique et humaniste que travaillèrent les cartographes qui donnèrent son nom à l'Amérique, en l'honneur du navigateur Amerigo Vespucci.

Culture 
 La Société philomatique vosgienne, une société savante française créée en 1875 à  Saint-Dié-des-Vosges qui  a joué un important rôle de promotion et d'illustration de la montagne vosgienne.

Agriculture 
 La Vosgienne, une race bovine française.

Industrie 
 La Vosgienne, une marque de confiserie française créée par un pharmacien vosgien en 1927 ;
 Le Bassin houiller stéphanien sous-vosgien, l'un des quatre bassins houillers des Vosges et du Jura qui englobe l'est de la Haute-Saône, le Territoire de Belfort et le sud du Haut-Rhin comprenant le bassin minier de Ronchamp et Champagney ;
 Le Toit Vosgien, une entreprise de Saint-Dié-des-Vosges spécialisée dans la construction et la location de logements sociaux (HLM).

Tourisme 
 Le Club vosgien, une société fondée en 1872 visant à promouvoir le tourisme pédestre dans les Vosges ;
 L'Écomusée vosgien de la brasserie, une brasserie-musée utilisant des méthodes traditionnelles de brassage située à la Ville-sur-Illon dans le département des Vosges.

Sport 
Le Tour du Piémont Vosgien, une course cycliste du Piémont vosgien dans le département français de Meurthe-et-Moselle, disputée tous les ans au mois d'avril depuis 2012.

Références

Voir aussi 
  

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien